Maksimenko je priimek več oseb:
 Alina Maksimenko, ukrajinska ritmična gimnastičarka
 Peter Jakovlevič Maksimenko, sovjetski general